Чи́чиков:

Персоналии 
 Чичиков, Алексей Григорьевич (род. 1987) — украинский футболист.

 Чичикова, Ирмена (род. 1984) — болгарская актриса.

Персонажи 
 Чичиков, Павел Иванович — персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души».

См. также 
 Чечиков